Brigade antigang peut faire référence à :

 Brigade antigang, un surnom de la Brigade de recherche et d'intervention, unité de la police nationale française;
 Brigade antigangs, un film de Bernard Borderie sorti en 1966.
 Brigade antigang (Squadra antigangsters), un film de Bruno Corbucci sorti en 1978.